Алекса́ндр Барко́вский:
 Барковский, Александр Михайлович (род. 1954) — советский и российский актёр.
 Барковский, Александр Николаевич (1895—1938) — деятель советских спецслужб.
 Барковский, Александр Фёдорович (1943—2015) — советский и российский авиаконструктор, лауреат Государственной премии Российской Федерации, премии имени А. Н. Туполева (2003).